Orgelbau Mühleisen ist ein Orgelbauunternehmen, das von Konrad Mühleisen im Jahr 1986 in Leonberg gegründet wurde.

Geschichte des Unternehmens 
Ernest Mühleisen (* 26. März 1897 in Echterdingen; † 10. Dezember 1981 in Straßburg) machte sich mit einer Orgelbauwerkstatt 1941 in Straßburg selbstständig und begründete das Familienunternehmen Manufacture d’Orgues Muhleisen. Sein Bruder Gotthold Mühleisen war Betriebsleiter bei Orgelbau Friedrich Weigle, wo auch sein Sohn Konrad arbeitete. Als Firma Weigle im Jahr 1985 aufgelöst wurde, gründete Konrad Mühleisen mit anderen ehemaligen Weigle-Mitarbeitern in Leonberg ein eigenes Unternehmen.

Die Firma hat bisher über 100 Orgelneubauten geliefert. Hinzu kommen Restaurierungen historischer Instrumente. Im Jahr 2019 beschäftigte sie 22 Mitarbeiter.

Werkliste (nahezu vollständig) 
Die folgende Werkliste listet alle Neubauten der Firma Mühleisen chronologisch auf.

Literatur 
 
 Hermann Fischer, Theodor Wohnhaas: Lexikon süddeutscher Orgelbauer. Florian Noetzel Verlag, Heinrichshofen-Bücher, Wilhelmshaven 1994, ISBN 3-7959-0598-2.

Weblinks 

 Homepage Orgelbau Mühleisen
 Organ index: Werkstätte für Orgelbau Mühleisen

Einzelnachweise 

Orgelbauunternehmen
Unternehmen (Leonberg)
Orgelbau Muhleisen
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Böblingen)